Oranjerie, een gebouw waar planten bewaard worden gedurende de winter.
 Orangerie ('s-Hertogenbosch), de voormalige Sint-Josephkerk.
 Orangeriepaleis, paleis in Potsdam, Duitsland.
 Orangerie van kasteel Groeneveld, oranjerie.
 Musée de l'Orangerie, een museum in Parijs.